Leconte, LeConte ou Le Conte são nomes de origem francesa.

Eles podem se referir a (por ordem cronológica):

Pessoas
 John Eatton Le Conte (1784-1860), botânico estado-unidense.
 François Leconte (1791-1872), navegador normando ;
 Charles Leconte de Lisle (1818-1894), poeta parnasiano francês;
 Joseph LeConte (1823-1901), geólogo estado-unidense.
 John Lawrence LeConte (1825-1883), entomologista estado-unidense ;
 Cincinnatus Leconte (1854-1912), antigo presidente do Haiti ;
 Joseph Nisbet LeConte (1870-1950), explorador da Sierra Nevada, filho de Joseph LeConte.
 Patrice Leconte (1947-), cineasta, ator, cenarista e autor de história em quadrinhos francês ;
 Daniel Leconte (1949-), jornalista francês ;
 Henri Leconte (1963-), ex-tenista francês. ;

Outros
 Geleira LeConte, uma geleira na baía Leconte Bay, no Alaska.
 M/V LeConte, um navio do Alaska Marine Highway System.
 Mount LeConte, uma montanha no Parque Nacional de Great Smoky Mountains, no Tennessee, EUA.

Desambiguação